Александр Михайлович Белоглазов () — российский офицер Росгвардии, полковник, командир 604-го Краснознамённого центра специального назначения «Витязь» ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского ФСВНГ РФ. Герой Российской Федерации (2022).

Биография 
Родился 26 января 1978 года в селе Большой Карай, Романовского района Саратовской области. В детстве увлекался спортом. В 1995 году завершил обучение в сельской средней школе.

В 1995 году поступил на обучение в Саратовское высшее военное командное Краснознамённое училище ВВ МВД России имени Ф. Э. Дзержинского. В 1999 году прошёл стажировку в 1-м Краснознамённом отряде специального назначения «Витязь», который теперь возглавляет.

В 2000 году завершил обучение в высшем военном училище и стал проходить службу в Отдельной дивизии оперативного назначения на офицерских должностях в роте специального назначения в качестве заместителя командира и командира штурмовой группы, командира взвода СпН и заместителем командира этой роты по спецподготовке. В дальнейшем перешёл на службу в 1-й Краснознамённый отряд СпН «Витязь».

В 2004 году поступил в Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации. В 2008 году вернулся на службу в Краснознамённый центр специального назначения «Витязь» и был назначен на должность заместителя командира и командиром этого центра. В 2011 году ему было присвоено воинское звание полковник. Принимал участие в выполнении более 500 боевых и специальных задач.

Примечания

Ссылки 
  Выпускник Саратовского военного института удостоен звания Героя России / пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области
  Двое офицеров Росгвардии стали Героями России за подвиги на Украине / РИА-новости

Персоналии Росгвардии
Выпускники Саратовского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации
Удостоенные крапового берета
Военнослужащие внутренних войск МВД России
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании